Francia
Le Bouchet – comune dell'Alta Savoia
Le Bouchet-Saint-Nicolas – comune dell'Alta Loira

Pagine correlate 
Bouchet